Мілка — племінниця Авраама, дочка Гарана, дружина Нахора.
 Мілка Анатолій Дмитрович — український математик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Мілка Анатолій Павлович (1939) — російський музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор Петербурзької консерваторії.

 Мілка (затока) — затока біля берегів острова Кунашир в Росії
 Мілка () — бренд молочного шоколаду, що належить компанії Kraft Foods.